Le myst-like est un genre de jeu vidéo dont le gameplay est inspiré du jeu Myst sorti en 1993 sur Macintosh et de ses suites, Riven, Exile, Revelation et End of Ages.

Présentation 
Les myst-like sont des jeux d'aventures de Point & click à la première personne dans lequel le joueur progresse dans un univers généralement onirique et teinté de mystères qu'il devra comprendre en résolvant un certain nombre d'énigmes. Dans ce genre de jeu, l'exploration prend souvent le pas sur l'action, par ailleurs ces jeux contiennent dans la plupart des cas de nombreuses pages de texte que le joueur devra lire. Le scénario et les graphismes y occupe une place importante.

Une grande partie de ces jeux sont sortis à la fin des années 1990 et au début des années 2000 sur Macintosh et PC (quelques titres sont sortis sur PlayStation). Certains studios se sont spécialisés dans ce genre de jeux et comptent de nombreux titres à leur catalogue par exemple l'éditeur canadien The Adventure Company.

Liste non exhaustive de myst-likes 
 La série RHEM : Rhem : le Monde ultime (2002), Rhem 2 : La Cité interdite (2005),  (2008),  (2010)
 La série Schizm : Schizm: Mysterious Journey (2001) développé par Microïds et sa suite Schizm II: Chameleon (2003) publié par The Adventure Company.
 La série Aura : Aura : La Légende des mondes parallèles édité par The Adventure Company en 2007 et sa suite .
 La série Crytal Key : The Crystal Key (2000) et sa suite Evany : la Clé des 7 Mondes (2004)
 La série Riddle of the Sphinx : Riddle of the Sphinx: An Egyptian Adventure sorti en 2000 et sa suite The Omega Stone : Rivages Oubliés sorti en 2003.
 La série Atlantis de Cryo Interactive peut aussi être considérée comme une série de myst-like bien que la dimension « action » soit plus présente que dans les jeux cités précédemment. La série est composée de : Atlantis : Secrets d'un monde oublié, Atlantis II, Atlantis III : Le Nouveau monde, Atlantis Evolution et The Secrets of Atlantis : L'Héritage sacré.
 La série Quest for Knowledge : Physicus: Save the World with Science! (1999), Chemicus: Journey to the Other Side (2001) et Bioscopia, where Science conquers Evil (2001).
 L'Amerzone sorti sur PC, Macintosh et PlayStation en 1999 et vendu à plus d'un million d'exemplaires.
 La série Zork dont : Zork Nemesis : Les Territoires interdits et Zork grand inquisitor publié par Activision en 1996.
 Amber: Journeys Beyond (1996) sorti uniquement aux États-Unis.
 Qin: Tomb of the Middle Kingdom sorti en 1995 uniquement aux États-Unis.
 Obsidian (jeu vidéo, 1996) sorti en 1996 aux États-Unis.
 Morpheus sorti en 1998 aux États-Unis.
 Alida sorti en France en 2004 et développé par Dejavu Worlds.
 Reah: Face the Unknown (1999) développé par Detalion.
  sorti en 1996.
 Celtica sorti en 1998 sur Windows.
 Comer développé par le studio Shine Studio et sorti en 1998 sur Windows.
 Lightbringer aussi connu sous le nom de Cydonia : Mars, the first manned mission.
 Isles of Derek (2003).
 Nacah (2001).
 Lighthouse: The Dark Being (1996).
 Les Mystères de Louxor'' (1996).
Quern - Undying Thoughts (2016).

Références 

Genre de jeux vidéo